Las siglas BNP pueden referirse a:

 Al péptido natriurético cerebral BNP (sigla del inglés brain natriuretic peptide).
 El Partido Nacional Británico.
 BNP Paribas.
 El Aeropuerto de Bannu, Pakistán (siglas de la IATA);
 El Banco Nacional de Panamá.
 La Biblioteca Nacional del Perú.